Тиссов () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Рюген. Подчиняется управлению Мёнхгут-Границ. Население составляет 430 человек (2009); в 2003 г. - 462. Занимает площадь 2,33 км². Официальный код  —  13 0 61 040.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании